Сорбье:

 Сорбье, Жан Бартелемо (1762—1827) — французский дивизионный генерал.
 Сорбье — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Сорбье — коммуна во Франции, департамент Верхние Альпы.
 Сорбье — коммуна во Франции, департамент Луара.